Mainhattan är ett skämtsamt namn för Frankfurt am Main då stadens centrum påminner mycket om amerikanska storstäder med sina skyskrapor. Detta gör Frankfurt am Mains centrum till en för europeiska förhållanden ovanlig plats med avseende på hushöjd.

Namnet Mainhattan är hämtat från Manhattan. 

Frankfurt am Main
Orters smeknamn